Robert Reid peut faire référence à :
 Robert Raymond Reid (1789-1841), juriste et homme politique américain ;
 Robert Reid (1846-1923),  Loreburn, Lord Chancelier du Royaume-Uni ;
 Robert Reid (1862-1929), peintre impressionniste américain ;
 Robert Sims Reid (1948-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Robert Reid (1955-), joueur américain de basket-ball ;
 Robert Reid (1966-), copilote de rallye, champion du monde WRC 2001 ;
 Robert Reid (1966-), écrivain et entrepreneur américain ;
  (mort en 1558), évêque des Orcades.